Квислинг, Видкун (1887—1945) — норвежский политический и государственный деятель, глава норвежского правительства после оккупации Норвегии германскими войсками в период Второй мировой войны.
 Режим Квислинга — коллаборационистское правительство оккупированной Германией Норвегии, которое существовало в период с 1 февраля 1942 по 9 мая 1945 года.
 Понятие «квислинг» стало нарицательным, синонимом слова политик-коллаборант.
 Квислинг, Мария (1900—1980) — жена Видкуна Квислинга.